Stechan

ist der Name von

 Andreas Stechan (1607–1671), deutscher Pädagoge, Schulrektor in Arnstadt (Fürstentum Schwarzburg)
 Ludwig Stechan (1816–1875), deutscher Tischlermeister und Pionier der Arbeiterbewegung

steht für

 Stechansche Mühle, siehe Britzer Mühle